Cooter pode ser:
Cooter (Missouri)
Cooter (30 Rock)

Desambiguação